Купата на УЕФА 2000/01 е 30-ото издание на този турнир.

Квалификационен кръг

Първи кръг

Втори кръг 

1 Реваншът завършва 3:5 за Селта Виго. УЕФА присъжда служебна победа с 3:0 за Селта, тъй като Цървена Звезда Белград използват два наказани футболиста.

Трети кръг

Осминафинал

Четвъртфинал

Полуфинал

Финал

Вижте също 
 Шампионска лига 2000/01
 Купа Интертото 2000

Външни препратки 
 Официална страница на УЕФА за сезон 2000/01

Лига Европа